Акназарово — название населённых пунктов в России:

 Акназарово — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Акназарово — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.